

Canada 
 Sunnyslope (Alberta)

États-Unis 
 Sunnyslope (Californie)
 Sunnyslope (Washington)

Homonymie de localités aux États-Unis